Rube Goldberg (cartoonist), een Amerikaanse cartoonist en medeoprichter van de National Cartoonists Society
Rube Goldbergmachine, een complex apparaat dat een zeer eenvoudige opgave onnodig langzaam, indirect en omstandig uitvoert
Rube Goldberg (Zone Stad), de 70ste aflevering van vtm's politieserie Zone Stad